The Ghoul steht für:

 The Ghoul (Roman), Roman von Frank King (1928) 
 The Ghoul (1933), britischer Film von T. Hayes Hunter
 The Ghoul, Originaltitel von Der Ghul, britischer Film von Freddie Francis (1975) 
 The Ghoul (2016), britischer Film von Gareth Tunley 

Siehe auch:
 Ghul
 Ghul (Begriffsklärung)